Het ATP-toernooi van Miami 2018 (met de officiële naam Miami Open presented by Itaú) werd gespeeld van 21 maart tot en met 1 april 2018. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2018 trok 303.339 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Miami
ATP-toernooi van Miami